L'ora che uccide (Charlie Chan's Secret) – film del 1936 diretto da Gordon Wiles
L'ora che uccide (The Clairvoyant) – film del 1982 diretto da Armand Mastroianni